Amphoe Tha Wung (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Westen der Provinz Lop Buri. Die Provinz Lop Buri liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die Haupt-Wasserressource von Tha Wung ist der Maenam Lop Buri (Lop-Buri-Fluss) und der Maenam Bang Kham (Bang-Kham-Fluss).

Benachbarte Amphoe sind vom Norden her gesehen: die Amphoe Ban Mi und Mueang Lopburi der Provinz Lopburi, Amphoe Chaiyo der Provinz Ang Thong sowie die Amphoe Phrom Buri und Mueang Sing Buri der Provinz Sing Buri.

Geschichte 
Amphoe Tha Wung wurde 1912 eingerichtet, damals unter dem Namen Amphoe Pho Wi.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Tha Wung ist in elf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 128 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt fünf Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Pho Talat Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Talat Kaeo.
 Bang Nga (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Nga.
 Khok Salut (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Salut.
 Tha Khlong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khao Samo Khon.
 Tha Wung (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Tha Wung.

Außerdem gibt es sieben „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Tha Wung (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Tha Wung.
 Bang Khu (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Bang Khu, Lat Sali.
 Bang Li (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Li.
 Khao Samo Khon (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khao Samo Khon.
 Hua Samrong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hua Samrong.
 Ban Boek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Boek.
 Mutchalin (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mutchalin.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zum Amphoe Tha Wung von amphoe.com (in Thai)

Tha Wung